Николай Пейкер:
 Пейкер, Николай Иванович (1809—1894) — писатель, переводчик, цензор; сын И. У. Пейкера
 Пейкер, Николай Николаевич (1844—1902) — генерал-майор, участник подавления польского восстания (1863) и русско-турецкой войны (1877—1878); сын Н. И. Пейкера